Branson kan avse:

 Branson (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Branson (auktor) – en  auktorsförkortning för personer

Geografi

Antarktis
 Branson Nunatak – en nunatak

USA
 Branson, Missouri
 Branson, Colorado